Celeirós pode ser:

 Celeirós (Braga) - antiga freguesia no concelho de Braga, Portugal
 Celeirós (Sabrosa) - freguesia no concelho de Sabrosa, Portugal
 Celeirós (Friões) - localidade na freguesia de Friões, concelho de Valpaços, Portugal

Desambiguação